De 36e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2005 op 22 en 23 januari gehouden op de ijsbaan Utah Olympic Oval in Salt Lake City.

Voor de derde keer in de historie werd het Wilhelmus gespeeld voor de wereldkampioen sprint. In de Olympische schaatshal van 2002 prolongeerde Erben Wennemars zijn sprinttitel. Jeremy Wotherspoon had op de laatste afstand een voorsprong te verdedigen van 0,12 seconden op Wennemars. In een rechtstreeks duel rekende de Zwollenaar met zijn Canadese concurrent af. Met 1.07,46 reed Wennemars de derde snelste tijd ooit op de 1000 meter (wereldrecord 1.07,18) en daarmee had hij de achterstand na 3 afstanden ruimschoots overbrugd. Wotherspoon eindigde als tweede in het eindklassement en Joey Cheek schaatste in zijn thuishal naar de bronzen medaille.

Jennifer Rodriguez werd de eerste Amerikaanse wereldkampioene sprint na Chris Witty die in 1996 in Heerenveen zegevierde. Tweede werd de Wit-Russische Anzjelika Kotjoega die daarmee haar beste prestatie van 2002 in Hamar verbeterde. Het brons werd omgehangen bij de Duitse Sabine Völker. Beste Nederlandse werd titelverdedigster Marianne Timmer op een elfde plaats.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 2005
Schaatsen in de Verenigde Staten
 2005
Sport in Salt Lake City
Schaatsen